Richebourg (Alt Marne)
 Richebourg (Pas-de-Calais)
 Richebourg (Yvelines)